Osoby o tym nazwisku:
 Carl Clauberg – niemiecki lekarz ginekolog, członek SS, zbrodniarz wojenny,
 Johannes Clauberg – niemiecki filozof i teolog.

Zobacz też 
 Pożywka Clauberga